Jack O'Neill (Stargate), een personage in de sciencefictionfranchise Stargate
Jack O'Neill (ondernemer), een Amerikaans piloot, surfer, ondernemer en stichter van het merk O'Neill 

Zie ook
O'Neill (doorverwijspagina)